Калу́жский — притяжательное прилагательное, указывающее на принадлежность к городу Калуга, а также фамилия. Известные носители фамилии:

 Калужский, Андрей Гаврилович (1909—1963) — контр-адмирал ВМФ СССР, участник Великой Отечественной и советско-японской войн.
 Калужский, Евгений Васильевич (1896—1966) — русский советский актёр театра и кино, театральный деятель.

См. также